, joueur de football argentin.
 Patrícia Gabancho Ghielmetti, écrivain et journaliste argentino-espagnole.